

Персоналії 
Андрі () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Жак Андрі — французький військовий льотчик
 Жорж Андрі — французький легкоатлет і регбіст

Топоніми 

 Андрі — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Андрі — природне озеро в Естонії

Французькі прізвища